Mrowla – wieś
 Mrowla – rzeka
 Mrowla – gmina